Óhegy, település Szlovákiában
 Óhegy, Budapest X. kerületének városrésze